Senjawin (russ.: Сенявин) ist ein russischer Familienname. Bekannte Träger des Namens sind:

 Alexei Naumowitsch Senjawin (1716–1797), russischer Admiral
 Dmitri Nikolajewitsch Senjawin (1763–1831), russischer Admiral
 Iwan Akimowitsch Senjawin (?–1726), russischer Admiral
 Iwan Grigorjewitsch Senjawin (1801–1851), russischer Staatsmann und Senator
 Lew Grigorjewitsch Senjawin (1805–1861), russischer Staatsmann und Senator
 Naum Akimowitsch Senjawin (1680–1738), russischer Admiral

Siehe weiterhin:
 Admiral Senjawin (1894) für das nach Dmitri Senjawin benannte russische Küstenpanzerschiff.
 Senjawininseln, für die zu Mikronesien gehörige Inselgruppe
 Senjawin-Straße, für die Straße im Beringmeer.
 Senjawin (Schiff), das Schiff mit dem Friedrich Benjamin von Lütke seine Weltreise unternahm